Nebulasilvius är ett släkte av skalbaggar. Nebulasilvius ingår i familjen bladhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladhorningar
Nebulasilvius